Barbarena steht für:
 Barberena (Ort), Gemeinde im Departamento Santa Rosa, Guatemala

Barbarena ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Miguel Barberena (1953–2007), mexikanischer Fußballspieler